Veldslagen uit de Zevenjarige Oorlog (18e eeuw):
Slag bij Lutterberg (1758)
Slag bij Lutterberg (1762)